Tunka, ve slovenštině sud na víno, nebo kapustu, může znamenat:

příjmení osob
 Ondřej Tunka (* 1990) – český kajakář, mistr světa a Evropy ve vodním slalomu

jiné
 Tunka – vesnice v Tunkinském rajónu Burjatské republiky Ruské federace
 Tunkinská kotlina – údolí v Rusku
 Tunkinské golce – vrchol v Rusku
 Tunkinský rajón – území v Rusku

podobné
 Tuna
 Tunkov
 Tůňka
 Tundža () – řeka v Bulharsku